Niemcy:
 Kalbach – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Fulda
 Kalbach – rzeka, dopływ Niddy

Zobacz też:
 Frankfurt-Kalbach-Riedberg